Die Saison 2014/15 der 2. Fußball-Bundesliga war die 41. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. August 2014 und endete am 24. Mai 2015. Vom 23. Dezember 2014 bis 5. Februar 2015 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Der Meister FC Ingolstadt 04, der damit in der Saison 2015/16 erstmals in der Bundesliga und der Zweitplatzierte SV Darmstadt 98 qualifizierten sich für die Teilnahme an der Saison der Fußball-Bundesliga 2015/16. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga fanden am 28. Mai und 1. Juni 2015, die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga am 29. Mai und 2. Juni 2015 statt.

Wegen Verstößen gegen die Lizenzbedingungen wurden dem VfR Aalen während der laufenden Saison zwei und dem SV Sandhausen drei Punkte abgezogen.

Veränderungen zur Vorsaison 
Der 1. FC Köln und der SC Paderborn hatten die Liga verlassen, dafür kamen der 1. FC Nürnberg nach fünf und Eintracht Braunschweig nach einem Jahr Erstklassigkeit wieder zurück.

Aus der 3. Liga waren mit dem 1. FC Heidenheim und RB Leipzig zwei in der Form recht junge Vereine aufgestiegen, die folgerichtig auch ihr Zweitliga-Debüt gaben. Über die Relegation hatte sich zudem der SV Darmstadt 98 in spektakulärer Manier gegen Arminia Bielefeld durchgesetzt und war nach 21 Jahren wieder in der zweithöchsten Spielklasse vertreten. Neben der Arminia waren auch die beiden Ostclubs Dynamo Dresden und Energie Cottbus abgestiegen.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Der FC Ingolstadt, der in seinen fünf bisherigen Spielzeiten in der 2. Liga nie besser als Platz 10 abgeschnitten hatte, erspielte in der Hinserie starke 36 Punkte und wurde folgerichtig Herbstmeister. Die Tabellenführung, die man ab dem 8. Spieltag innehatte, gaben die Schanzer auch bis zum Ende nicht mehr her und stiegen am 32. Spieltag direkt auf. Um die restlichen Aufstiegsplätze entbrannte ab der Frühphase der Rückrunde ein Dreikampf. Der 1. FC Kaiserslautern sowie Aufsteiger und Überraschungsteam SV Darmstadt 98 wechselten dabei zumeist zwischen Platz 2 und 3, während der Karlsruher SC der engste Verfolger war. RB Leipzig und Eintracht Braunschweig hatten es hingegen im Verlauf der Rückrunde nicht endgültig geschafft, ins Rennen um die Spitzenplätze einzugreifen. 

Kaiserslautern blieb in den letzten vier Spielen sieglos und rutschte am vorletzten Spieltag aus der Top 3. Darmstadt sicherte sich am letzten Spieltag mit einem 1:0 gegen St. Pauli den direkten Aufstieg und feierte damit den sensationellen Durchmarsch von der 3. in die 1. Liga. Auf dem Relegationsrang landete Karlsruhe. Gegen den Hamburger SV konnte sich der KSC aber knapp nicht durchsetzen und verpasste somit den Aufstieg.

Abstiegskampf 
Auch der Abstiegskampf blieb lange offen. Vor dem 26. Spieltag wurden dem VfR Aalen auf dem Relegationsplatz stehend zwei Punkte abgezogen. Zwar lag Aalen noch am 30. Spieltag mit Aue und St. Pauli punktgleich auf den letzten drei Rängen, stieg aber am 33. Spieltag direkt ab. Die Punktabzüge waren dabei letztlich nicht entscheidend.

Weil auch der SV Sandhausen drei Punktverluste erlitt, mussten am letzten Spieltag noch sechs Teams um den Ligaverblieb bangen. Den Sandhäusern reichte ein Remis gegen Bochum und der FSV Frankfurt siegte in Düsseldorf mit 3:2. St. Pauli, das sich mit 15 Punkten aus sieben Spielen aus der Abstiegszone befreit hatte, musste durch die Niederlage in Darmstadt nochmals bangen, genauso wie Greuther Fürth (Niederlage in Leipzig). Der TSV 1860 München (Platz 16) und Erzgebirge Aue (Platz 17) konnten ihre Spiele aber nicht gewinnen. Für Aue war es das zweite Mal, dass sie nach fünf Spielzeiten aus der 2. Bundesliga absteigen mussten. 1860 München konnte den Gang in die Drittklassigkeit durch einen späten Sieg im Relegations-Rückspiel gegen Holstein Kiel gerade noch vermeiden.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|-
| colspan="5"| damit blieb der Karlsruher SC in der 2. Bundesliga
|}

|-
| colspan="5"| damit blieb der TSV 1860 München in der 2. Bundesliga
|}

Tabellenverlauf 

Die Nummer vor dem Vereinsnamen gibt die Abschlussposition an, um die Zuordnung zu erleichtern. Der Punktabzug für den VfR Aalen ist ab dem 26. Spieltag, der für den SV Sandhausen ab dem 32. Spieltag berücksichtigt.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet. Torschützenkönig wurde Rouwen Hennings mit 17 Toren.

Zuschauertabelle

Dauerkartenverkauf

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Trainerwechsel

Sponsoren

Höchstwerte der Saison 
 Die höchsten Siege der Saison 2014/15 waren mit fünf Toren Differenz:
 das 5:0 des 1. FC Heidenheim gegen den VfL Bochum am 8. Spieltag.
 das 5:0 des SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Union Berlin am 25. Spieltag.
 Die torreichste Partie der Saison 2014/15 war mit sieben Toren das 5:2 des FSV Frankfurt bei der SpVgg Greuther Fürth am 11. Spieltag.
 Die zuschauerreichste Partie der Saison 2014/15 fand am 33. Spieltag zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Nürnberg vor 68.500 Zuschauern statt.

Einzelnachweise 

 
2014/15
Fußballsaison 2014/15